

Prénom 

Wilma est un prénom féminin notamment porté par :
 Wilma Pearl Mankiller (première chef féminin des Cherokee) ;
 Wilma Fath (garde dans un camp de concentration Nazi) ;
 Wilma Rudolph (athlète américaine).

Pour le prénom , consulter Wilma.

Autres 

 Le lac Wilma, un lac de Californie.
 Glacier Wilma, en Antarctique oriental

 Wilma, un film américain réalisé par Bud Greenspan, sorti en 1977.

Wilma peut également désigner :
 l'ouragan Wilma, une tempête tropicale de la saison cyclonique 2005.